L'expression « chou caraïbe » désigne deux espèces de plantes de la famille des Araceae cultivées dans les régions tropicales pour leur tubercule, également appelées madère, malanga et taro : 

  Colocasia esculenta (L.) Schott
  Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott